

Localidades 
 Platea (Pensilvânia)
 Plateias - localidade da Grécia Antiga, também referida como Platea

Outros 
 Platea - uma ninfa

Desambiguação